Eliakerk (Nizjni Novgorod), Russisch-orthodoxe kerk in Nizjni Novgorod, Rusland.
 Eliakerk (Podujevë), Servisch-orthodox kerkgebouw in Podujevë, Kosovo.